Eberhardshof (Neurenberg), een buurt in Neurenberg
Eberhardshof (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg